Lukas Frühstück (* 26. Juni 1991 in Bregenz) ist ein österreichischer Handballspieler.

Werdegang 
Lukas Frühstück besuchte das Privatgymnasium Collegium Bernardi in Bregenz und kam dort zum Handball-Sport.

Der 1,85 Meter große Rückraumspieler läuft seit seiner Jugend für Bregenz Handball auf. Mit den Vorarlbergern konnte er dreimal die Österreichische Meisterschaft gewinnen. Seit September 2017 ist der Rechtshänder Kapitän der Mannen vom Bodensee. Beim 91. Ländle Derbys gegen den Alpla HC Hard erlitt Frühstück, nach einem Zusammenstoß mit Thomas Weber, eine Nasenbeinfraktur. 2021/22 konnte er sich den ÖHB-Cup sichern.

Mit Bregenz spielte er in der EHF Champions League (2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11) und dem EHF-Pokal (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15).

Seit 2016 spielt er auch im Teamkader der Österreichischen Handball-Nationalmannschaft, wo er von Patrekur Jòhannesson trainiert wird.

Sonstiges 
Sein Vater Roland Frühstück ist ein österreichischer Politiker (ÖVP) und Manager.

2017 schloss Frühstück ein Studium der Entrepreneurship mit einem Masters degree ab.

Erfolge 
 Bregenz Handball
 3 × Österreichischer Meister 2007/08, 2008/09, 2009/10
 1× Österreichischer Pokalsieger 2021/22

HLA-Bilanz

Weblinks 
 
 Spielerprofil Lukas Frühstück, Handball Austria

Einzelnachweise 

Handballnationalspieler (Österreich)
Handballspieler (Bregenz Handball)
Rückraumspieler
Österreichischer Meister (Handball)
Österreicher
Geboren 1991
Mann